Шарлотта фон Козель (; ,  — , ) — немецкая романистка.

Родилась в семье офицера. Много лет провела в Шведте. Под псевдонимом Адельгейда фон Ауэр (Adelheid von Auer) написала ряд романов и повестей из современной ей жизни:
 «Новеллы» (Novellen, 2т., 1858);
 «Модерн» (Modern, 2 т., 1868, 3 изд. 1880);
 «Милосердная сестра» (Die barmherzige Schwester, 1870);
 «Сборник рассказов» (Gesammelte Erzählungen, 3 т., 1874);
 «Новый сборник рассказов» (Neue Novellensammlung, 1875);
 «В лабиринте мира» (Im Labyrinth der Welt, 3 т., 1878);
 «Сердце в нужном месте» (Das Herz auf dem rechten Fleck, 1879);
 «Загородные замки» (Luftschlösser, 1882).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биография на сайте Шведта

Писательницы Германии